Leo I kan syfta på: 

 Leo I (påve) (400–461), påve från år 440
 Leo I (bysantinsk kejsare) (401–474), bysantinsk kejsare från 457